est un mot anglais signifiant « cirque ». Il peut faire référence à :

Jeux vidéo 
Circus, une entreprise japonaise spécialisée dans les .

Circus Charlie est un jeu vidéo sorti en 1984 sur NES

Série télévisée 

 , série télévisée indienne diffusée de 1989 au 1990 sur .

Cinéma 

 , titre original du Cirque, film américain de Charlie Chaplin sorti en 1928 ;

 , titre anglais du Cirque (), film soviétique de Grigori Alexandrov et Isidor Simkov sorti en 1936 ;
 Circus, film britannique de Rob Walker sorti en 2000 ;
 , film indien de  sorti en 2009.

Musique

Groupe 

 , groupe français formé en 2012 ;
 , groupe américain actif de 1970 à 1975.

Chanson 

 The Circus, chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de Britney Spears présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson écrite par  et composée par Louis Alter sortie en .

Album 

 , album d'Argent sorti en  ;
 , album de Britney Spears sorti le  ;
 , album de Chiaki Kuriyama sorti le  ;
 , album de Circus sorti le  ;
 , album des  sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Lenny Kravitz sorti le  ;

 , album d'Erasure sorti le  ;
 , album de Take That sorti le .

Autres 

 Circus, genre de rapaces définissant principalement les busards ;
 Circus eylesi, espèce éteinte d'oiseau de la famille des Accipitridés ;
 Circus, périodique de bande dessinée ;
 Circus Ciniselli, cirque construit en dur en Russie ;
 Circus Baobab, troupe de cirque itinérante originaire de Guinée ;
Ardent Group (anciennement Circus Groupe)

Voir aussi